О Бэтмене за долгие годы вышло множество ,  и графических романов, изданных DC Comics. Все эти серии координируются единым редактором или редакторским советом в DC Comics. Этот совет также следит за сериями, где главную роль играют второстепенные персонажи основных серий о Бэтмене (например, Робин, Найтвинг, Хищные птицы и т. п.) В данном списке они представлены отдельно.

Постоянные серии 
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="vertical-align:bottom; width:210px;"| Название
! style="vertical-align:bottom; width:85px;" class="unsortable"| Выпуски
! style="vertical-align:bottom; width:100px;"| Дата начала выпуска
! style="vertical-align:bottom; width:100px;"| Дата конца выпуска
! style="vertical-align:bottom;" class="unsortable"| Примечания
|- style="vertical-align:top;"
| Detective Comics
| #27 — 881
| 1939-05май 1939
| 2011-10октябрь 2011
| Detective Comics издавался нерегулярно: то ежеквартально, то ежемесячно. Также периодически являлся то сборником, то цельной книгой. В первых 26 выпусках Бэтмен не появляется. Выпускались #0 датированный октябрь 1994 и #1,000,000 датированный ноябрь 1998.
|- style="vertical-align:top;"
| Batman
| #1 — 713
| 1941-03июнь 1940
| 2011-10октябрь 2011
| Серия включает #0, датированный октябрь 1994 и выпуск #1,000,000, датированный ноябрь 1998.
|- style="vertical-align:top;"
| World's Finest Comics
| #1 — 323
| 1941-03весна 1941
| 1986-01январь 1986
| У первых выпусков в выходных сведениях было указано название World’s Best Comics. Основной историей в каждом выпуске было объединение в команду Бэтмена и Супермена. За время выхода журнала периодичность менялась от ежемесячной до ежеквартальной и обратно.
|- style="vertical-align:top;"
|Star-Spangled Comics
| #65 — 130
| 1947-02февраль 1947
| 1952-07июль 1952
| Стрипы про Робина появились в сборнике с выпуска #65 и выходили до конца серии.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #67 — 200
| 1966-08август / сентябрь 1966
| 1983-07июль 1983
| Изначально серия являлось сборником историй и испытательным полигоном для авторов и новых героев, но с выпуском #50 The Brave and the Bold стала историей об объединениях героев. Начиная с выпуска #67 Бэтмен стал основным персонажем серии. Серия выходила ежемесячно или два раза в месяц.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 9
| 1975-05май 1975
| 1976-09сентябрь — октябрь 1976
| Выходил раз в два месяца.
|- style="vertical-align:top;"
| Batman Family
| #1 — 20
| 1975-09сентябрь — октябрь 1975
| 1978-10октябрь — ноябрь 1978
| Сборник различных историй о Бэт-семействе; выходил раз в два месяца.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 2
| 1975-12декабрь 1975
| 1976-02февраль-март 1976
| Выходила раз в два месяца.
|- style="vertical-align:top;"
| Batman and the Outsiders
| #1 — 32
| 1983-08август 1983
| 1986-06апрель 1986
| Серия продолжилась как The Adventures of the Outsiders после выпуска #32.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 28
| 1985-11ноябрь 1985
| 1988-02февраль 1988
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #33 — 46
| 1986-05май 1986
| 1987-06июнь 1987
| Переименованная серия Batman and the Outsiders после выпуска #32. Перепечатывает старые выпуски The Outsiders, начиная с #39.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 19
| 1989-04апрель 1989
| 1990-10октябрь 1990
|
|- style="vertical-align:top;"
| Legends of the Dark Knight
| #1 — 36
| 1989-11ноябрь 1989
| 1992-08Late август 1992
| Серия была переименована в Batman: Legends of the Dark Knight, начиная с #37. Выходил раз в месяц или в две недели.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 94
| 1992-06июнь 1992
| 2000-02февраль 2000
| Серия включает #0, датированный октябрь 1994 и выпуск #1,000,000, датированный ноябрь 1998.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #37 — 214
| 1992-09сентябрь 1992
| 2007-03март 2007
| Серия продолжает Legends of the Dark Knight после выпуска #36. Серия включает выпуск #0 датированный октябрь 1994.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 36
| 1992-10октябрь 1992
| 1995-10октябрь 1995
| Серия основана на мультсериале Batman: The Animated Series.
|-
|Batman: Vengeance of Bane
|#1-
|
|
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 94
| 1993-08август 1993
| 2001-07июль 2001
| Серия включает выпуск #0 датированный октябрь 1994.
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 24
| 1993-11ноябрь 1993
| 1995-11ноябрь 1995
| Серия насчитывает 26 выпусков, так как выпуск #1 был издан в двух вариантах: «1α» и «1Ω» датированных ноябрь 1993, также был выпущен #0 датированный октябрь 1994.
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 183
| 1993-11ноябрь 1993
| 2009-04апрель 2009
| Серия включает выпуски #0 датированный октябрь 1994 и #1,000,000 датированный ноябрь 1998.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 −46
| 1995-02февраль 1995
| 2003-05май 2003
| Серия включает выпуск #1,000,000 датированный ноябрь 1998. Серия была переименована в Azrael: Agent of the Bat с выпуском #47.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 23
| 1995-07июль 1995
| 2001-12Winter 2001
| Издавалась ежеквартально.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 25
| 1995-10октябрь 1995
| 1997-12декабрь 1997
| Серия основана на мультсериале The Adventures of Batman & Robin.
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 153
| 1996-10октябрь 1996
| 2009-04апрель 2009
| Серия включает выпуски 1\2 и #1,000,000 датированный ноябрь 1998.
|- style="vertical-align:top;"
| Robin Plus
| #1 — 2
| 1996-12декабрь 1996
| 1997-12декабрь 1997
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 30
| 1998-06июнь 1998
| 2003-05май 2003
|
|- style="vertical-align:top;"
| Batman 80-Page Giant
| #1 — 3
| 1998-08август 1998
| 2000-07июль 2000
| Ежегодная серия.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #47 — 100
| 1998-12декабрь 1998
| 2003-05май 2003
| Серия продолжила Azrael после выпуска #46.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 127
| 1999-01январь 1999
| 2009-04апрель 2009
|
|- style="vertical-align:top;"
| Anarky
| #1 — 8
| 1999-05май 1999
| 1999-12декабрь 1999
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 24
| 1999-11ноябрь 1999
| 2001-10октябрь 2001
| Серия основана на мультсериале Batman Beyond.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 74
| 2000-03март 2000
| 2006-02февраль 2006
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 73
| 2000-04апрель 2000
| 2006-04апрель 2006
|
|- style="vertical-align:top;"
| Harley Quinn
| #1 — 38
| 2000-12декабрь 2000
| 2004-01январь 2004
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 3
| 
| 2002-01
| 2008-10октябрь 2008
| 
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 40
| 2003-02февраль 2003
| 2006-04апрель 2006
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 17
| 2003-06июнь 2003
| 2004-10октябрь 2004
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 3
| #1 — 50
| 2003-08август 2003
| 2007-11ноябрь 2007
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 87
| 2003-10октябрь 2003
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 50
| 2004-09сентябрь 2004
| 2008-12декабрь 2008
| Серия основана на сериале The Batman.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 54
| 2006-12декабрь 2006
| 2011-05май 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
| Batman and the Outsiders том 2
| 
| 2007-12
| 2009-02февраль 2009
| Серия продолжает переименованную The Outsiders том 4, начиная с выпуска #15. С последним выпуском серия вернула это название обратно.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 22
| 2009-03март 2009
| 2010-12декабрь 2010
| Основана на сериале Batman: The Brave and the Bold.
|- style="vertical-align:top;"
|  том 4
| #15 — #39
| 2009-04апрель 2009
| 2011-06июнь 2011
| Серия переименована из Batman and the Outsiders том 2 #14. Серия вернула оригинальное название в выпуске #40.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 21
| 2009-08август 2009
| 2011-05май 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
| Batman and Robin
| #1 — 26
| 2009-08август 2009
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
| Gotham City Sirens
| #1 — 26
| 2009-08август 2009
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
| Red Robin
| #1 — 26
| 2009-08август 2009
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 3
| #1 — 24
| 2009-10октябрь 2009
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 18
| 2009-12декабрь 2009
| 2011-05май 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 15
| 2010-07июль 2010
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — 5
| 2011-01январь 2011
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
| Batman Incorporated
| #1 — 8
| 2011-01январь 2011
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
| Batwoman
| #0 — н.в.
| 2011-01январь 2011
|  
| Между выпусками #0 и 1 была пауза в 10 месяцев.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — н.в.
| 2011-01январь 2011
|  
| Основана на сериале Batman: The Brave and the Bold.
|- style="vertical-align:top;"
|  том 4
| #1 — 8
| 2011-03март 2011
| 2011-10октябрь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 4
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 3
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 3
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 4
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 3
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — н.в.
| 2011-11ноябрь 2011
|  
|
|}

Ежегодники 
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="vertical-align:bottom; width:210px;"| Серия
! style="vertical-align:bottom; width:85px;" class="unsortable"| Выпуски
! style="vertical-align:bottom; width:100px;"| Дата начала выпуска
! style="vertical-align:bottom; width:100px;"| Дата конца выпуска
! style="vertical-align:bottom;" class="unsortable"| Примечания
|- style="vertical-align:top;"
| Batman Annual
| 
| 1961-06
| 2006-01
| С середины 1961 по середину 1964 Batman Annual выходил раз в полгода. Серия вернулась в 1982, продолжая нумерацию ранних выпусков, и выходила ежегодно с 1985 по 2000. Серия вернулась вновь в 2006 и стала выходить раз в 2 года с 2007.
|- style="vertical-align:top;"
| Batman and the Outsiders Annual
| #1 — 2
| 1984-121984
| 1985-121985
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1
| 1986-121986
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
| Detective Comics Annual
| #1 — 12
| 1988-011988
| 2011-02февраль 2011
| Detective Comics Annual регулярно издавалась с 1988 по 1997. Отдельные выпуски выходили в 2009 и 2011.
|- style="vertical-align:top;"
| Legends of the Dark Knight Annual
| #1 — 2
| 1991-121991
| 1992-121992
| Серия была переименована в Batman: Legends of the Dark Knight Annualс выпуска #3.
|- style="vertical-align:top;"
| Robin Annual
| #1 — 7
| 1992-091992
| 2007-12декабрь 2007
| Между выпусками #6 и 7 была пауза в 10 лет.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #3 — 7
| 1993-121993
| 1997-121997
| Переименованная серия Legends of the Dark Knight Annual после #2.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 5
| 1993-121993
| 1997-09сентябрь 1997
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 2
| 1994-121994
| 1995-121995
| Серия основана на мультсериале Batman: The Animated Series.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 4
| 1994-121994
| 1997-121997
|
|- style="vertical-align:top;"
| Azrael Annual
| #1 — 3
| 1995-121995
| 1997-121997
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 2
| 1996-111996
| 1997-121997
| Серия основана на мультсериале The Adventures of Batman & Robin.
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 2
| 1997-121997
| 2007-06июнь 2007
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1
| 2000-08август 2000
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
| 
| #1 — 5
| 2006-12декабрь 2006
| 2011-06июнь 2011
|
|- style="vertical-align:top;"
|  том 2
| #1
| 2007-06июнь 2007
|  
|
|- style="vertical-align:top;"
| Batman Annual том 2
| #1
| 2012-07июль 2012
|  
|
|}

Ограниченные серии

Одиночные выпуски и графические романы

Legends of the Dark Knight 
Нижеследующие сборники содержат сюжеты из Legends of the Dark Knight, серии, изначально сосредоточенной на ранних годах Бэтмена, но позже использовавшейся и в масштабных кроссоверах издательства (например, «Knightfall» и «No Man’s Land»). Не все выпуски серии были переизданы в таком варианте.

Batman Confidential 
Серия была переиздана в следующих сборниках.

Superman/Batman 
Серия была переиздана в следующих сборниках.

Shadow of the Bat 
 Batman: The Last Arkham (1995) — переиздаёт Batman: Shadow of the Bat #1-4. ISBN 978-1-56389-190-8.

Различные сборники 
Данные сборники содержат истории из различных хронологий и версий Бэтмена без привязки к конкретному герою, злодею или местоположению.

Нил Адамс 
 Batman Illustrated by Neal Adams (переиздаёт все истории и обложки Нила Адамса в его работе над Бэтменом)
том 1 (переиздаёт Batman #200, #203, #210; The Brave and the Bold #75-76, #79-85; Detective Comics #370, #372, #385, #389, #391-392; World’s Finest Comics #174-176, #178-180, #182-183, #185-186; plus various covers), октябрь 2003, HC: ISBN 978-1-4012-0041-1
 том 2 (переиздаёт Batman #219; The Brave and the Bold #86, #93; Detective Comics #394-395, #397, #400, #402, #404, #407-408, #410; plus various covers), сентябрь 2004, HC: ISBN 978-1-4012-0269-9
 том 3 (переиздаёт Batman #232, #234, #237, #243-245, #251, #255; plus others), март 2006, HC: ISBN 978-1-4012-0407-5
 Batman: Cover to Cover, май 2005, HC: ISBN 978-1-4012-0659-8

Абсолютные издания 
 Absolute Batman: Hush (переиздаёт Batman #608-619, также дополнения), октябрь 2005, HC: ISBN 978-1-4012-0426-6
 Absolute Batman: The Long Halloween (переиздаёт Batman: The Long Halloween #1-13, также дополнения), апрель 2007, HC: ISBN 978-1-4012-1282-7
 Absolute Dark Knight (переиздаёт The Dark Knight Returns #1-4, The Dark Knight Strikes Again #1-3, также дополнения), август 2006, HC: ISBN 978-1-4012-1079-3

Greatest Stories Ever Told

Сборники по десятилетиям 
Переиздают «лучшие» истории за определённое десятилетие.
 Batman in the Forties (переиздаёт истории из Batman #7, #15, #20, #31, #37, #47-49; Detective Comics #27, #38, #49, #80; Real Fact Comics #5; Star Spangled Comics #70; World’s Finest Comics #30), май 2004, ISBN 978-1-4012-0206-4
 Batman in the Fifties (переиздаёт истории из Batman #62, #81, #92, #105, #113, #121, #128; Detective Comics #156, #168, #185, #216, #233, #244, #252, #267; World’s Finest Comics #81), май 2002, ISBN 978-1-56389-810-5
 Batman in the Sixties (переиздаёт истории из Batman #131, #144, #148, #155, #179, #181, #200, #217; Batman Kellogg’s Special #6; Detective Comics #298, #341, #349, #369, #388-391), март 1999, ISBN 978-1-56389-491-6
 Batman in the Seventies (переиздаёт истории из Batman #232, #237, #260; The Batman Family #1; DC Super Stars #17; Detective Comics #407, #410, #442, #457, #481), январь 2000, ISBN 978-1-56389-565-4
 Batman in the Eighties (переиздаёт истории из Batman #321, #348, #374; Batman Special #1; DC Sampler #3; Detective Comics #500, #518-519, #571; The New Titans #55), октябрь 2004, ISBN 978-1-4012-0241-5

Сборники по анимационным вселенным 
 The Batman Adventures (переиздаёт The Batman Adventures #1-6), декабрь 1993, SC: ISBN 978-1-56389-098-7
 The Dark Knight Adventures (переиздаёт The Batman Adventures #7-12), июнь 1994, SC: ISBN 978-1-56389-124-3
 The Batman Adventures: Dangerous Dames and Demons (переиздаёт The Batman Adventures Annual #1-2; The Batman Adventures: Mad Love; Adventures in the DC Universe #3), июнь 2003, SC: ISBN 978-1-56389-973-7
 Batman: Gotham Adventures (переиздаёт Batman: Gotham Adventures #1-6), июнь 2000, SC: ISBN 978-1-56389-616-3
 Batman Adventures:
Vol 1: Rogues' Gallery (переиздаёт Batman Adventures #1-4; Batman: Gotham Adventures #50), июль 2004: ISBN 978-1-4012-0329-0
 Vol 2: Shadows and Masks (переиздаёт Batman Adventures #5-9), июль 2004: ISBN 978-1-4012-0330-6
 The Batman Strikes!:
Vol. 1: Crime Time (переиздаёт The Batman Strikes! #1-5), июнь 2005, SC: ISBN 978-1-4012-0509-6
 Vol. 2: In Darkest Knight (переиздаёт The Batman Strikes! #6-10), сентябрь 2005, SC: ISBN 978-1-4012-0510-2
 Vol. 3: Duty Calls (переиздаёт The Batman Strikes! #11-14, #16-18), сентябрь 2007, SC: ISBN 978-1-4012-1548-4

Примечания

Ссылки 
 
 Comics Research Bibliography: Batman Международная библиография комиксов, журналов, стрипов, крикатур, мультфильмов, BD и т. д.
 Batman-On-Film.com’s Batman comics subsite
 Comics at BatmanYTB
 The Trade Paperback List: Batman
 TheBatSquad.net
 DC Comics: List of Batman Graphic Novels
 Bat-Encyclopedia 
 Batman Trades Хронологический список и порядок чтения ТПБ, хардковеров и графических романов о Бэтмене
 Cracked.com’s 20 Most Ridiculous Batman Comics

Бэтмен

Списки:DC Comics